Rial puede referirse a:

Apellido 
 Rial (apellido), apellido español.

Lugares 

 Rial (Arzúa), aldea española de la parroquia de Pantiñobre, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Rial (La Baña), lugar español de la parroquia de Ordoeste, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.
 Rial (Valle del Dubra), parroquia española del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.

Miscelánea 

 Rial Racing, un equipo de Fórmula 1 que compitió en las temporadas 1988 y 1989.

Monedas

 Rial catarí, la moneda oficial de Catar o Qatar.
 Rial iraní, la moneda oficial de Irán.
 Rial omaní, la moneda oficial del Sultanato de Omán.
 Rial saudí, la moneda oficial de Arabia Saudita.
 Rial yemení, la moneda oficial de Yemen.

Enlaces externos